Okręty US Navy o nazwie USS  "Tippecanoe":
 Pierwszy  był monitorem typu Canonicus. Zwodowany w 1864, przemianowany na "Vesuvius", później na "Wyandotte" w 1869. Wycofany ze służby w 1898.
 Drugi  był zbiornikowcem floty typu Patoka. Zwodowany w 1920, wszedł do służby w 1940, wycofany ze służby w 1946.
 Trzeci USNS "Tippecanoe" (T-AO-199) jest okrętem zaopatrzeniowym typu Henry J. Kaiser. W służbie od 1993.

Tippecanoe